Wildenhain bezeichnet:

 Wildenhain (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen in Sachsen
 Wildenhain (Mockrehna), Ortsteil der Gemeinde Mockrehna im Landkreis Nordsachsen
 Wildenhain (Regis-Breitingen), Ortsteil der Stadt Regis-Breitingen im Landkreis Leipzig in Sachsen

Wildenhain ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Wildenhain (* 1965), deutscher Musiker
 Bernhard Wildenhain (1873–1957), deutscher Schauspieler
 Frans Wildenhain (1905–1980), deutsch-amerikanischer bildender Künstler und Dozent
 Günther Wildenhain (1937–2021), deutscher Mathematiker
 Gustav Otto Rössler von Wildenhain (1904–1978), deutscher Politiker (BHE) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages, siehe Otto Rössler (Politiker)
 Heinz Wildenhain (* 1927), deutscher Funktionär
 Hilli Wildenhain (* 1913), deutsche Schauspielerin
 Michael Wildenhain (* 1958), deutscher Schriftsteller
 Peter Wildenhain (1941–2015), deutscher Fußballspieler